Reds (Les Rouges) est un film de 1981 avec Warren Beatty et Diane Keaton au sujet de la Révolution russe.
 Reds est le nom ou le surnom de plusieurs équipes sportives : 
 Le surnom du Liverpool Football Club,
 les Reds de Providence, une équipe de hockey sur glace canadienne,
 les Queensland Reds, une équipe de rugby à XV australienne,
 les Reds de Cincinnati, une équipe de baseball américaine,
 les Reds  de Cincinnati (NFL), une équipe de football américain,
 les Salford City Reds, une équipe de rugby à XIII anglaise.

Voir aussi 
 , page d'homonymie